

Geografia
 Isola Small – isola dell'Antartide
 Small Rock – formazione rocciosa delle Isole Orcadi Meridionali

Editoria
 Small – rivista accademica scientifica

Persone
 Brendon Small (1975) – cantante, autore televisivo e musicista statunitense
 Carlos Small (1995) – calciatore panamense
 David Small (1945) – scrittore e illustratore statunitense
 Edward Small (1891-1977) – produttore cinematografico statunitense
 Heather Small (1965) – cantante britannica
 Irving Small (1891-1955) – hockeista su ghiaccio statunitense
 James Small (1969-2019) – rugbista a 15 sudafricano
 John Kunkel Small (1869-1938) – botanico statunitense
 Kiero Small (1991) – giocatore di football americano statunitense
 Sharon Small (1967) – attrice scozzese